Il singolare del torneo di tennis ButlerCars.com Tennis Classic 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Anna Tatišvili che ha battuto in finale Ajla Tomljanović 6-2, 1-6, 7-5.

Teste di serie 

 Ajla Tomljanović (finale)
 Michelle Larcher De Brito (primo turno)
 Madison Brengle (semifinali)
 Anna Tatišvili (Campionessa)

 Petra Rampre (primo turno)
 Nicole Gibbs (quarti di finale)
 Allie Kiick (quarti di finale)
 Beatriz Haddad Maia (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ButlerCars.com Tennis Classic 2013